Itapiranguense – abitanti di Itapiranga (Amazonas)
Itapiranguense – abitanti di Itapiranga (Santa Catarina)